Земское ополчение — иррегулярное временное военное формирование в Русском царстве и Российской империи в XIV—XIX веках.

 Первое земское ополчение — во время Смутного времени, сформировалось в январе 1611 года
 Второе земское ополчение — во время Смутного времени, сформировалось в сентябре 1611 года
 Земское ополчение 1806 года — см. медаль «Земскому войску»
 Земское ополчение 1812 года — во время Отечественной войны